Xinchang bezeichnet:

 Xinchang (新昌县), Kreis der Stadt Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinchang (Dayi) (新场镇), Großgemeinde im Kreis Dayi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Jiajiang) (新场镇), Großgemeinde im Kreis Jiajiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Jingzhou) (新厂镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jingzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinchang (Ningshan) (新场镇), Großgemeinde im Kreis Ningshan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinchang (Pudong) (新场镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai
 Xinchang (Shishou) (新厂镇), Großgemeinde der Stadt Shishou in der chinesischen Provinz Hubei
 Xinchang (Weiyuan) (新场镇), Großgemeinde im Kreis Weiyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Wudang) (新场镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinchang (Ximeng) (新厂镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Ximeng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinchang (Yifeng) (新昌镇), Großgemeinde im Kreis Yifeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xinchang (Yuechi) (新场镇), Großgemeinde im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Changshan) (新昌乡), Gemeinde im Kreis Changshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinchang (Ebian) (新场乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Ebian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Fenghuang) (新场乡), Gemeinde im Kreis Fenghuang in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinchang (Jialing) (新场乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Liuzhi) (新场乡), Gemeinde im Sondergebiet Liuzhi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinchang (Ningshan) (新场乡), Gemeinde im Kreis Ningshan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinchang (Tianquan) (新场乡), Gemeinde im Kreis Tianquan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Tongjiang) (新场乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Wudang) (新场乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wudang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinchang (Yanjiang) (新场乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinchang (Xixiu) (新场布依族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Buyi und Miao im Stadtbezirk Xixiu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinchang (Zhushan) (新厂街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhushan in der chinesischen Provinz Jiangxi